Diverse isole della Russia portano il nome Vil'kickij tra cui:
Isola di Vil'kickij (Mare di Kara), nel Circondario autonomo Jamalo-Nenec.
Isola di Vil'kickij (Mare della Siberia orientale), una delle isole De Long dell'arcipelago delle isole della Nuova Siberia, nella Repubblica autonoma russa della Sacha-Jacuzia.

Pagine correlate 
Isole di Vil'kickij